Путейська — зупинний пункт Херсонської дирекції Одеської залізниці
 Путейська — зупинний пункт Одеської дирекції Одеської залізниці

Див. також 
 Путійська — станція Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці